Denne Liste over byer i Storbritannien er en oversigt over de største byer og bymæssige bebyggelser i Storbritannien samt en alfabetisk liste over bystatus.

Storbyområder efter indbyggertal 
Det største storbyområde i Storbritannien er London med 12,6 millioner indbyggere. Her bor omkring 20 % af hele landets befolkning. Tabellen under viser de største byområder i Storbritannien (tal fra 1. januar 2007).

Byer efter indbyggertal 
Tabellen herunder lister byer i Storbritannien baseret på et befolkningsestimat fra 1. januar 2007 med mere end 50.000 indbyggere. Desuden gives befolkningstal fra folketællinger fra 5. april 1981, 21. april 1991 og 29. april 2001.

Steder med bystatus

Se også 
 Storbritanniens nationer efter areal

Referencer

Eksterne henvisninger 
 UK National Statistics
 City Population

Byer i Storbritannien
Lister over byer